Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Bodrow (1903-1988) – radziecki dyplomata
 Siergiej Bodrow (1971-2002) – rosyjski aktor i reżyser filmowy, prezenter telewizyjny
 Siergiej Bodrow starszy (ur. 1948) – rosyjski reżyser, scenarzysta i producent filmowy